

Toponyme 
 Laprade, commune française de l'Aude
 Laprade, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Cailla
 Laprade, commune française de la Charente
 Saint-Germain-Laprade, commune française de la Haute-Loire.

Patronyme 
 Albert Laprade (1883-1978), architecte français
 Antoine Bourg-Laprade (1736-1816), homme politique français
 Edgar Laprade (1919-2014), joueur canadien de hockey sur glace
 Émile Pinet-Laprade (1822-1869), gouverneur français du Sénégal
 Jacques Julien Richard de Laprade (1781-1860), médecin français
 Louise Laprade (1947-), actrice québécoise
 Pierre Laprade (1875-1931), peintre français
 Serge Laprade (1941-), chanteur et animateur de radio et de télévision québécois
 Victor de Laprade (1812-1883), poète français

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme